Александр Сергеевич Николаев: Николаев, Александр Сергеевич (1923—1943) — советский танкист, участник Великой Отечественной войны.
 Николаев, Александр Сергеевич (род. 1948) — советский футболист.
 Николаев, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский гребец-байдарочник.